O Desafio Internacional de Tênis de 1928 foi a 23ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como a França foi campeã no ano anterior, defendeu seu título no Stade Roland Garros, em Paris.

Disputas

Zona americana

Zona europeia

Interzona

Desafio final

Fonte 
 

1928
1928 no desporto